

Musica 
 Divine – album dei Tuxedomoon del 1982
 Divine – traccia dell'album Korn dei Korn del 1994
 Divine – traccia dell'album Dangerous and Moving delle t.A.T.u. del 2005
 Divine – singolo di Sébastien Tellier del 2008
 Divine – singolo delle Girls' Generation del 2014
 Divine – gruppo musicale statunitense
 Divine – rapper indiano

Altro 
 Divine – attore statunitense
 Divine – film del 1935 diretto da Max Ophüls